Tony Jackson puede hacer referencia a:
 Tony Jackson (1868-1922), pianista estadounidense. 
 Anthony B. "Tony" Jackson (1942-2005), baloncestista estadounidense.
 Anthony Eugene "Tony" Jackson (1958- ), baloncestista estadounidense.